Абтсдорф () — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

Входит в состав района Виттенберг. Подчиняется управлению Эльбауэ-Флеминг.  Население составляет 1392 человека (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 9,70 км². Официальный код  —  15 1 71 001.

Ссылки

Города Саксонии-Анхальт